Trois régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Maine » :
 Infanterie
 Le régiment de Maine, renommé le  «  d'infanterie de ligne »
 Le régiment de Maine (1675-1736)

 Cavalerie
 Le régiment de Maine cavalerie

Homonymie d'unités militaires